Echekratydes – filozof wymieniony przez Stefana z Bizancjum
 Osoba wymieniona przez Tukidydesa [I, 111]
 Osoba wymieniona przez Pauzaniasza [X, 16]
 Osoba wymieniona przez Aeliana [V.H. I, 25]
 Osoba wymieniona przez Lukiana [Timon, 7]
 Osoba wymieniona przez Anyte w Antologii greckiej [VI, 123]